Мстисла́вский уе́зд — административная единица Могилёвской губернии Российской империи, существовавшая в 1777—1924 годах. Уездный город — Мстиславль.

География 
Уезд граничил со Климовичским и Чериковским уездами на юге, Чаусским и Горецким на западе.

История 
Уезд образован 22 марта 1778 года в составе Могилёвского наместничества. В 1796 году Могилёвское наместничество были упразднены и включены в состав Белорусской губернии. В 1802 году уезд включён в составе Могилёвской губернии.

В 1919 году Мстиславский уезд передан Смоленской губернии РСФСР.

В 1924 году уезд был упразднён, его территория вошла в состав Калининского округа БССР.

Население 
По переписи 1897 года население уезда составляло 103 300 человек, в том числе в Мстиславле — 8514 жит.

Национальный состав 
Национальный состав по переписи 1897 года:
 белорусы — 84 155 чел. (81,5 %),
 евреи — 16 668 чел. (16,1 %),
 русские — 1461 чел. (1,4 %),

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 10 волостей:

Примечания

Литература 
 Лившиц В. М. Белорусская сельскохозяйственная академия. Памятники и памятные места / Н. Н. Добролюбов, В. М. Лившиц. — Минск : Ураджай, 1990. — 93 с. ISBN 5-7860-0551-8
 Лiўшыц, У. М. Летапіс Беларускай сельскагаспадарчай акадэміі (1836—1995 гг.). / аўт.-склад. У. М. Лiўшыц. — Горки : ред.-изд. отдел БСХА, 1995. — 208 с. ISBN 985-6120-11-X
 Лiўшыц, У. М. У краi бярозавых гаёў. Аўтар тэкста/сааўтар А. В. Бяляцкi.- Магілёў. Магілёўская друкарня iмя С.Собаля.-120с. ил. ISBN 978-985-6848-96-7

Ссылки 
 

Уезды Могилёвской губернии